Зио, ЗиО:
 Зио — префектура в Приморской области Того.
 Зио — река в Того.
 Зио, Франк (род. 1971) — легкоатлет из Буркина-Фасо.
 Завод имени Орджоникидзе — название ряда советских промышленных предприятий:
 Завод № 37 имени Серго Орджоникидзе (Москва);
 Муромский машиностроительный завод имени Орджоникидзе (Владимирская область);
 Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе (Московская область).